Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1940/41 werd gewonnen door HDM. Na de kampioenscompetitie werd een beslissingswedstrijd gespeeld wegens het gelijk eindigen van HDM en Venlo. De wedstrijd werd gespeeld op neutraal terrein in Tilburg en eindigde in 2-1 in het voordeel van de Hagenaars.

Het landskampioenschap werd bepaald aan de hand van een kampioenscompetitie tussen de kampioenen van de gewestelijke afdelingen.

Eindstanden 

hockey in 1940
hockey in 1941
 1940/41